Ел Љано, Ла Лома има више значења:

 Ел Љано, Ла Лома (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Љано, Ла Лома (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику